Kleinschönthal ist der Name

 eines Ortsteils von Schönthal (Oberpfalz) im bayrischen Landkreis Cham, siehe Kleinschönthal (Schönthal)
 eines Hofs bei Schönthal (Langerwehe), einem Ortsteil von Langerwehe im nordrhein-westfälischen Kreis Düren
 eines Ortsteils der tschechischen Gemeinde Tři Sekery, tschechisch Malé Krásné

Siehe auch 
 Schönthal